Il doppio del torneo di tennis WTA South Carolina 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Sandra Cecchini e Sabrina Goleš che hanno battuto in finale Laura Arraya e Marcela Skuherská 4–6, 6–0, 6–3.

Teste di serie 

 Catherine Suire /  Catherine Tanvier (quarti di finale)
 Laura Arraya /  Marcela Skuherská (finale)

 Penny Barg /  Adriana Villagrán (primo turno)
 Susan Mascarin /  Tine Scheuer-Larsen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA South Carolina 1986